Oyo steht für:
 Oyo (Volk), Ethnie in Nigeria
 Oyo (Bundesstaat), Bundesstaat in Nigeria
 Oyo (Nigeria), Stadt in Nigeria
 Oyo (Republik Kongo), Stadt in der Republik Kongo
 Königreich Oyo, ehemaliges Königreich im heutigen Nigeria
 New Oyo, Nachfolgestaat jenes Königreichs
 Oyo (Sierra Leone), Königreich der Mandingo im heutigen Sierra Leone
 OYO Rooms, eine Hotelkette in Asien

OYO steht für:
 OYO, mobiles Lesegerät für elektronische Bücher
 Handelsname von Natriumpangamat, ehemals als Vitamin B15 zu den Vitaminen gerechnet, siehe Pangamsäure
 Tres Arroyos Airport (IATA-Code), Flughafen von Tres Arroyos, Provinz Buenos Aires, Argentinien

Abkürzung